Scholkmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonia Scholkmann (* 1973), deutsche Hochschullehrerin, Organisationsentwicklerin und Hochschuldidaktikerin
 Barbara Scholkmann (* 1941), deutsche Mittelalterarchäologin
 Jens Scholkmann (1939–2015), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher 
 Wilhelm Scholkmann (1867–1944), deutscher Maler